wynik kopiowania (powielania obiektu)
 kopia dzieła sztuki
 kopia – rodzaj broni drzewcowej
 kopia – jednostka organizacyjna rycerstwa

Zobacz też 
 Kopia mistrza – film Agnieszki Holland